Panji est :
 En Chine, le district de Panji dans la province de l'Anhui;
 En Indonésie Panji, un prince légendaire de Java oriental héros d'un cycle d'histoires;